Stünkel ist der Familienname folgender Personen:
 Franziska Stünkel (* 1973), deutsche Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Fotokünstlerin
 Joachim Stünkel (* 1952), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Johann Georg Stünkel, deutscher Hüttenschreiber
 Konrad Heinrich Stünkel (1763–1826), deutscher Oberbergrat
 Regine Stünkel, deutsche Moderatorin
 Rolf Stünkel (* 1954), deutscher Schriftsteller, Fotograf, Kampf- und Verkehrspilot
 Wilhelm Stünkel, († 1856), deutscher Manufakturleiter

Stünkel steht zudem für:
 Friedrich Stünkel, Ansichtskartenverlag zur Zeit des Ersten Weltkrieges mit Sitz in Elberfeld